Eddie Scarf (1908-1980), un lutteur australien spécialiste de la lutte libre ;
 Herbert Scarf (1930-2015), un économiste américain.

Voir aussi 
 The Missing Scarf, un court métrage d'animation irlandais sorti en 2013